Heucke ist der Familienname folgender Personen:
 Stefan Heucke (* 1959), deutscher Komponist

Heucke ist der Name folgender  Unternehmen:
 A. Heucke, Gatersleben, Hersteller von Dampfpfluglokomotiven
 Technisches Laboratorium Klaus Heucke GmbH, Viernheim, Hersteller von Radios und elektronischen Mess- und Prüfgeräten

Siehe auch:
 Heuke
 Heuck